Jerzy Hlebowicz (zm. po 1520) – wojewoda smoleński, starosta generalny żmudzki, namiestnik witebski
 Jerzy Karol Hlebowicz (1603–1663) – wojewoda wileński, wojewoda smoleński, starosta generalny żmudzki